L'offensive de Deir ez-Zor peut faire référence à :
 la révolte de Deir ez-Zor en 1919-1921 contre les colonisateurs britanniques puis français ;
 l'offensive de Deir ez-Zor, entre avril et juillet 2014 ;
 la bataille de Deir ez-Zor, de juillet 2014 à novembre 2017 ;
 l'offensive de Deir ez-Zor, de septembre 2017 au .